Can Öncü – pilota motociclistico turco
 Deniz Öncü – pilota motociclistico turco
 Erman Öncü – calciatore turco
 Eyüp Öncü – cavallerizzo turco